Henrik Mestad – attore norvegese
 Mette Mestad – ex biatleta norvegese
 Ola Mestad – giurista norvegese, membro della Corte EFTA
 Viking Mestad – banchiere e politico norvegese